AUVA ist die Abkürzung für:

 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, eine Einrichtung der österreichischen Sozialversicherung
 Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen in Prag 

Siehe auch:
 Auva

Abkürzung